Никола Георгиев може да се отнася за:
 Никола Георгиев (1881 – 1932), български революционер, деец на ВМОРО и ВМРО, кмет на Радовиш и Петрич
 Никола Георгиев Кутруля, български революционер, войвода на ВМОК
 Никола Георгиев - Дедо Боже (1884 – 1963), български художник
 Никола Георгиев - Кайо (1963), български художник
 Никола Георгиев (1896 – 1968), български юрист, кмет на Стара Загора
 Никола Георгиев (1937 – 2019), български литературен критик
 Никола Георгиев, водач на Охрана в Кондороби
 Никола Георгиев Топчията (1878 - ?), български революционер от ВМОРО